Карл Томас Конні Юганссон (, [ˈtʊmas ²juːanˌsɔn],  24 березня 1975, Лінчепінг), більш відомий як Томас Юганссон — шведський тенісист, переможець Відкритого чемпіонату Австралії, володар Кубка Девіса, олімпійський медаліст.

Йоханссон виграв Відкритий чемпіонат Австралії 2002 року. Станом на 2018 рік він залишається останнім шведом, що вигравав турніри Великого шолома.

Срібну олімпійську медаль Йоханссон виборов на Пекінській олімпіаді 2008 року в парних змаганнях, граючи разом із Сімоном Аспеліном. У фіналі шведська пара поступилася швейцарській.

У 1998 році Юганссон входив до складу шведської команди, яка виграла Кубок Девіса.

З 2017 року Юганссон тренує грецьку тенісистку Марію Саккарі. Крім тенісу, він грає також у гольф та флорбол.

Значні фінали

Олімпіади

Парний розряд: 1 срібна медаль

Фінали турнірів Великого шолома

Одиночний розряд: 1 титул

Фінали турнірів серії Мастерс

Одиночний розряд: 1 титул

Посилання 
 Досьє на сайті Асоціації тенісних професіоналів

Примітки 

Шведські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Олімпійські медалісти з тенісу
Шведські срібні олімпійські медалісти
Тенісисти на Кубку Гопмана
Переможці турнірів Великого шлему в одиночному розряді